«Аушвіц. «Остаточне рішення» нацистів» (англ. Auschwitz: The Nazis & the 'Final Solution') — книга британського історика Лоренса Ріса. Опублікована у січні 2006 року у видавництві PublicAffairs. Книга доповнює однойменний шестисерійний документальний фільм BBC, що транслювався на початку 2005 року.

Про книгу 
Книга є результатом понад 100 унікальних інтерв’ю очевидців подій. Завдяки розмовам із вцілілими колишніми в’язнями, наглядачами-злочинцями і вивченню архівних матеріалів автор дає вичерпну картину того, що діялося у Аушвіці. Лоренс Ріс доводить, що Аушвіц ніколи не замислювався для знищення євреїв, а «остаточне розв'язання єврейського питання» ніколи не було єдиним його завданням – хоча згодом саме ці два пункти стали його метою існування.

Переклади українською 
Україномовний переклад книги вийшов у 2022 році у видавництві «Лабораторія», перекладачка — Анастасія Цимбал.

Посилання 

 Український переклад книги на сайті видавництва «Лабораторія»
 Про книгу на сайті Читомо
 Огляд книжки на сайті Локальна історія

Джерела